Sati ist eine Bezeichnung für:

Religion
 Sati (Göttin), indische Mythologie
 Achtsamkeit im Buddhismus

Personen:
 Sati Beg, Thronanwärterin in Persien im 14. Jahrhundert
 Sati (* 1976) litauische Sängerin

Geschichte
 Bezeichnung für Witwenverbrennung auf Sanskrit
 Massaker am Sati Chowra, Vorfall während des Indischen Aufstands von 1857 in Sati Chowra, einem kleinen Hafen in Kanpur

Unterhaltung
 Sati, eine Figur in The Matrix Revolutions
 Sati (1989) ein bengalischer Film von Aparna Sen mit Shabana Azmi
 Sati (1990) Roman von Christopher Pike

Institutionen
 Samrat Ashok Technological Institute (SATI), ein College in Vidisha, Madhya Pradesh, Indien
 South African Translators' Institute (SATI), ein südafrikanischer Verband für Übersetzer

Orte
 Sati, eine mittelalterliche befestigte Stadt bei Shkodra, Albanien
 Hesar-e Sati, ein Dorf in der Provinz Thearan, Iran
 Sati-ye Olya, ein Dorf in der Provinz Ardabil, Iran
 Sati-ye Sofla, ein Dorf in der Provinz Ardabil, Iran
 Sati-ye Vosta, ein Dorf in der Provinz Ardabil, Iran

Verschiedenes
 Satti, ein Volk in der Umgebung von Rawalpindi, Pakistan
 Satti, eine beliebte Speise mit gegrilltem Fleisch in  Südostasien, insbesondere Malaysia und den Philippinen

Siehe auch:
 Saaty
 Satie
 Satis, altägyptischen Göttin
 Satis (Begriffsklärung)
 Sarti, italienischer Nachname